El mártir del calvario es una película mexicana dirigida por Miguel Morayta y estrenada en 1952. Se suele considerar a esta cinta como la más representativa que el género bíblico ha producido en México. El filme participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 1954.

Actuaciones 
Miguel Morayta, un director que después de esta cinta solo filmó películas de corte urbano y musical, llevó a Enrique Rambal, un joven actor español, a protagonizar esta película. Junto a Consuelo Frank (Virgen María), Manolo Fábregas (Judas Iscariote), José Baviera (la cuarta y última vez que interpretó a Poncio Pilato) y la actuación especial de Alicia Palacios como María Magdalena.

Sinopsis 
Jesús se rodea de sus discípulos y hace andar a un paralítico, pronuncia el sermón de la montaña, multiplica los peces, devuelve la vista a un niño, redime a la pecadora Magdalena, resucita a Lázaro y arroja del templo a los mercaderes. Después, Judas lo traiciona; Jesús es apresado, juzgado y agoniza en el Calvario. Es muerto, sepultado y resucita al tercer día.

Curiosidades 

 Debido al poco presupuesto de la producción, fue necesario realizar la filmación exclusivamente en los foros de los estudios Tepeyac, de la Ciudad de México.

 Enrique Rambal se sometió a un régimen arduo de ejercicio y alimentación, pues se cuenta que la cruz, con la cual realizó las escenas para su llegada al Gólgota, no era de utilería.

 Para complementar su preparación, a Enrique Rambal, quien en ese entonces tenía veintiocho años de edad, se le pudo ver muy acercado al baptisterio católico. Se cuenta que en numerosas ocasiones se le veía constantemente en la iglesia de La Conchita, en Coyoacán.

 En esta película, José Baviera interpreta por cuarta y última vez a Poncio Pilato, después de interpretarlo en las películas Jesús de Nazareth, de 1942, Reina de reinas. La Virgen María y María Magdalena, pecadora de Magdala, ambas de 1945.

Estreno y comentarios 
La película se estrenó el miércoles de la última semana de Cuaresma, es decir el 2 de abril de 1952. Debido a que hasta entonces el papel de Jesucristo solo había sido interpretado por actores de origen español, se dio pie a especulaciones sobre que este papel estuviera reservado para actores españoles, por ser españoles quienes trajeron el catolicismo a México.

Véase también 
 María Magdalena, pecadora de Magdala
 La Pasión de Cristo

Enlaces externos 
 
 

Películas de 1952
Películas en español
Películas basadas en la Biblia
Películas sobre Jesús
Películas de Enrique Rambal
Películas dramáticas de México
Representaciones culturales de Poncio Pilato